210-я дивизия
 210-я армейская дивизия (1-го формирования)
 210-я армейская дивизия (2-го формирования)
 210-я дивизия береговой обороны (Италия)
 210-я дивизия береговой охраны (Третий рейх)
 210-я истребительная авиационная дивизия (1-го формирования) в последующем переименована в 264-ю штурмовую авиационную дивизию
 210-я истребительная авиационная дивизия (2-го формирования) в последующем преобразована в 3-ю гвардейскую истребительную авиационную дивизию
 210-я моторизованная дивизия
 210-я территориа́льная диви́зия «Ха-Баша́н»

sl:Seznam divizij po zaporednih številkah (200. - 249.)#210. divizija